Kalle Hult, född 27 maj 1995 i Vänersborg, är en svensk ishockeyspelare som spelar för HC Dalen i Hockeyettan. Hults moderklubb är Vänersborgs HC med vilka han också inledde sin juniorkarriär som sedan fortsatte i Malmö Redhawks och HV71. Med Malmö fick Hult även pröva på att spela i Hockeyallsvenskan och med HV i Svenska Hockeyligan innan de lånade ut honom till HC Dalen för spel i Hockeyettan. Till säsongen 2015/16 skrev Hult på för Nybro Vikings IF i samma liga och följande säsong för Tyringe SoSS. Till Säsongen Hockeyettan 2017/2018 var han tillbaka i HC Dalen och stannade där i två säsonger och därefter återkom han till Nybro Vikings IF två säsonger. Säsongen 2021/22 skrev han på för Dalen igen.

Klubbkarriär

Externa länkar

Referenser 
 

Födda 1995
Personer från Vänersborgs kommun
Levande personer
Män
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tyringe SoSS
Spelare i Vänersborgs HC
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare